Grane può riferirsi a:
Grane, un comune norvegese della contea di Nordland.
Grane, un comune francese.
 Grane, il leggendario cavallo della valchiria Brunilde nell'opera L'anello dei Nibelunghi